Bosznia-Hercegovina
Stubica falu Busovača községben, a Közép-Boszniai kantonban
Stubica falu Ljubuški községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Stubica falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Donja Stubica város és község Krapina-Zagorje megyében
Gornja Stubica falu és község Krapina-Zagorje megyében

 Montenegró
Stubica falu Nikšić községben
Stubica falu Plužine községben

 Szerbia
Stubica falu Lazarevac községben, a Belgrádi körzetben
Stubica falu Paraćin községben, a Pomoravai körzetben